Jean-Louis Imlin peut désigner trois orfèvres strasbourgeois :
Jean-Louis Imlin (1663-1720) (ou Jean-Louis I Imlin)
Jean-Louis Imlin (1694-1764) (ou Jean-Louis II Imlin), fils du précédent
Jean-Louis Imlin (1722-1768) (ou Jean-Louis III Imlin), fils du précédent.